Lake of Bays kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lake of Bays, Muskoka District, sjö i Ontario, 
 Lake of Bays, Kenora District,  sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar